Neferkara può riferirsi a sette faraoni dell'antico Egitto:
 Neferkara I (II dinastia);
 Neferkara II (VIII dinastia);
 Neferkara Nebi (VIII dinastia);
 Neferkara Khendu (VIII dinastia);
 Neferkara Tereru (VIII dinastia);
 Neferkara Pepiseneb (VIII dinastia);
 Neferkara III (IX dinastia);
 Neferkara (governatore di Tanis) (XXV dinastia).